Canoe Lake kan syfta på följande platser:

Kanada 

Canoe Lake, Kenora District, sjö i Ontario, 
 Canoe Lake, Syine Township, sjö i Thunder Bay District,Ontario, 
 Canoe Lake, Timiskaming District, sjö i Ontario, 
 Canoe Lake, Sudbury, sjö i Ontario, 
 Canoe Lake, The North Shore, sjö i Algoma, Ontario, 
 Canoe Lake (Barnard Creek), sjö i Thunder Bay District, Ontario, 
 Canoe Lake, Nipissing District, sjö i Ontario, 
 Canoe Lake, Madawaska Valley, sjö i Renfrew County, Ontario, 
 Canoe Lake, Greater Madawaska, sjö i Renfrew County, Ontario, 
 Canoe Lake, Parry Sound District, sjö i Ontario, 
 Canoe Lake, Lennox and Addington County, sjö i Ontario, 
 Canoe Lake, Frontenac County, sjö i Ontario, 
 Canoe Lake, Scarfe Township, sjö i Algoma, Ontario, 
 Canoe Lake, Saskatchewan, sjö, 

Robotskapade Kanadaförgreningar